Argentina
Dipartimento di Rawson – dipartimento della provincia di Chubut
Dipartimento di Rawson – dipartimento della provincia di San Juan